św. Eustachy Rzymski (zm. ok. 118) – męczennik
 św. Eustachy White (ok. 1560-1588) – angielski ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Eustachy